Johannes Döhler ist der Name folgender Personen:

* Johannes Döhler (Theologe) (1878–1915), deutscher Theologe
 Johannes Döhler (Politiker) (* 1926), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Johann Georg Döhler